Индекс восприятия коррупции (, CPI) — составляемый международной неправительственной организацией Transparency International показатель с целью отражения оценки уровня восприятий коррупции экспертами и предпринимателями по стобалльной шкале. Составляется ежегодно с 1995 года. До 2012 г. не является сравнимым по годам, т.е. сравнивать положение стран можно было только в пределах выпуска индекса за конкретный год.

Методика подсчёта 
Индекс основывается на 11 разных источниках, представляющих собой числовые показатели опросов восприятия коррупции, в которых принимают участие эксперты и бизнесмены, опрошенные, в том числе, Азиатским и Африканским банками развития, Всемирным банком и американской организации Freedom House. Минимальное число источников для одной страны - 3. Индекс представляет собой балл от 0 (максимальный уровень восприятия коррупции) до 100 (отсутствие воспринимаемой коррупции), которая является средним показателем индексов-источников.

Индекс по странам

Россия в рейтинге 
До 2012 г. не является сравнимым по годам, т.е. сравнивать положение стран можно было только в пределах выпуска индекса за конкретный год.

Оценка и критика 
Георгий Дерлугьян, американский исторический социолог армянского происхождения, профессор Нью-Йоркского университета в Абу-Даби, считающий себя верным последователем философа-неомарксиста Валлерстайна, отмечает, что коррупцию замерять крайне сложно и что рейтингам не следует доверять полностью: «По всем рейтингам Transparency International Исландия занимала первые места, — говорит он. — Пока мы не выяснили, какими там на самом деле были банки, как они контактировали с несколькими правящими семьями и с двумя политическими партиями, которые последние десятилетия правят страной. Этот пример демонстрирует, насколько несовершенен индекс».

Некоторые исследователи выражают опасения, что поскольку Индекс восприятия коррупции сам существенно влияет на восприятие коррупции жителями стран (постоянно цитируется в СМИ), а также уменьшает возможности экономического развития, он является самоисполняющимся пророчеством.

См. также 
 Барометр мировой коррупции

Примечания

Ссылки 
 

Индексы
 
Сравнительные списки стран
Борьба с коррупцией